Długi Żleb – żleb w Dolinie Kondratowej w Tatrach
 Długi Żleb – żleb w dolinie Jaworzynce w Tatrach